

Codici 
 ulk – codice ISO 639-3 della lingua meriam
 ULK – Codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lensk, Sacha-Jacuzia, Russia

Abbreviazioni 
 ULK – Kigali Independent University
 ULK – Université Libre de Kinshasa
 ÚLK – Únie ligových klubov, associazione delle squadre che giocano in campionati organizzati dalla Federazione calcistica della Slovacchia